Kungsstenarna steht für:

 Kungsstenarna (Hålanda), Gräberfeld bei Hålanda, Gemeinde Ale, Västra Götalands län
 Kungsstenarna (Hossmo), Bautasteine bei Hossmo, Gemeinde Kalmar, Kalmar län
 Kungsstenarna (Klockrike), Findlinge bei Klockrike, Gemeinde Motala, Östergötlands län
 Kungsstenarna (Ljung), Findlinge bei Ljung, Gemeinde Linköping, Östergötlands län
 Kungsstenarna (Östra Djupsjö) Findlinge bei Östra Djupsjö, Gemeinde Linköping, Östergötlands län
 Kungsstenarna (Ottenby), Grabanlage bei Ottenby, Gemeinde Mörbylånga, Kalmar län (auf Öland)
 Kungsstenarna (Riseberga), Gräberfeld bei Riseberga, Gemeinde Klippan, Skåne län